Cabo steht für:
 Cabo San Lucas, Touristenort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Niederkalifornien
 Cabo (Pernambuco), ein Ort im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco
 Cabo (Angola), ein Ort in Angola
 Cabo (Metall- und Spielwarenfabrik Carl Bochmann), Dresden, Dammweg 16. Firmenmarke von Carl Bochmann, 1920er bis 1940er Jahre

Cabo ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Cabo (1932–2019), französischer Bischof